Imperatoria laevigata är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Imperatoria laevigata ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laevigata